Соловйов Сергій Олександрович:
 Соловйов Сергій Олександрович (1956) — радянський та російський науковець-аграрій, ректор Оренбурзького державного аграрного університету, член-корреспондент РАН
 Соловйов Сергій Олександрович — український вірусолог, кандидат біологічних наук.
 Соловйов Сергій Олександрович (1944) — радянський та російський кінорежисер.
 Соловйов Сергій Олександрович (1950—2019) — радянський та російський мандрівник, письменник, соціолог і журналіст.
 Соловйов Сергій Олександрович (1915—1967) — радянський футболіст та хокеїст.
 Соловйов Сергій Олександрович — український хімік, доктор хімічних наук.